Ислам в Азии зародился в 610 году вблизи Мекки благодаря деятельности мусульманского пророка Мухаммеда.

В 2022 году общее число мусульман в Азии составило около 1,5 миллиарда человек. В Азии живут около 62% мусульман всего мира.

Самое большое мусульманское население в мире проживает в Индонезии, Пакистане и Бангладеш.

В Азии находится большинство мусульманских святынь, в том числе главные: Кааба, Мечеть Пророка, мечеть Аль-Акса, Мечеть Омейядов и др.

Ссылки 
 История принятия Ислама народами Азии // Islam.ru.
 Густерин П. Рейтинг исламских государств // ЦентрАзия.

См. также 
 Ислам в Европе
 Ислам в Африке
 Ислам по странам
 Еврабия

Ислам по регионам
Ислам в Азии